Коды военно-морских званий НАТО используются для сравнения званий, применяемых в вооружённых силах разных стран. Это общепринятые коды для определения старшинства офицерских и других званий в странах-участниках НАТО при проведении совместных действий (хотя в некоторых случаях особыми указаниями званию может быть назначен более высокий уровень старшинства, чем другие, эквивалентные ему звания).

Офицерские звания начинаются с OF-1 (применяемо ко всем подчинённым офицерам ниже капитана) и продолжаются до OF-10; OF(D) является специальной категорией для стажирующихся офицеров, ожидающих присвоения звания. Другие звания (например, для призывников в армии США) имеют классификацию от OR-1 до OR-9. Уоррант-офицеры () в ВС США — отдельный случай, выходящий за рамки перечисленных категорий и не имеющий войскового кода НАТО.

Высший офицерский состав 
Это высшие звания. Назначение званий выше OF-9 в настоящее время редко используется и обычно зарезервировано на случай военного положения (например, адмирал флота).

Следует учесть, что существует неопределённость в эквивалентности званий стран, имеющих адмиралов флота, но не имеющих коммодоров (например, Германия и Россия). Часто принимают, что в таких странах адмирал флота соответствует OF-9, адмирал — OF-8, вице-адмирал — OF-7, а контр-адмирал — OF-6 (то есть все звания смещены вниз на одну ступень).

Офицерский состав 
Капитан — это командир судна, несмотря на его текущее звание. Как звание, морские капитаны в большинстве служб гораздо старше военных капитанов, и приравниваются к полковникам. Исключения — Швеция и Сингапур, где kapten и captain ссылаются на одно и то же звание в военных флотах Швеции и Сингапура, соответственно.

Примечания 

НАТО
НАТО, Военно-морские звания